Белая Глина — название населённых пунктов в России:
 
 Белая Глина — село в Белоглинском районе Краснодарского края.
 Белая Глина — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Белая Глина — упразднённый в 1973 году хутор на территории современного города Горячий Ключ Краснодарского края.

См. также 
 Белая глина
 Белая Глинка